

Patronyme 

 Philippe Pelletan (1747-1829), médecin français, professeur de chirurgie ;
 Pierre Pelletan (1782-1845), son fils, médecin français ;
 Eugène Pelletan (1813-1884), journaliste, écrivain et homme politique français ;
  (1842-1904), gouverneur de l'Inde française par intérim ;
 Camille Pelletan (1846-1915), fils d'Eugène, journaliste, écrivain et homme politique français ;
 André Pelletan (1848-1910), fils d'Eugène et frère de Camille, scientifique français ;
 Édouard Pelletan (1854-1912), imprimeur et éditeur français ;
 Germaine Pelletan (1903-1989), écrivaine française.